Hašek je lahko:

Priimek
 Hašek (priimek)

Drugo
 2734 Hašek, asteroid imenovan po Jaroslavu Hašku
 8217 Dominikhašek, asteroid imenovan po Dominiku Hašku